Arteaga ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés Arteaga Manieu (* 1959), chilenischer Geistlicher, Weihbischof in Santiago de Chile
 Andres Julian Arcila Arteaga (* 1981), kolumbianischer Basketballspieler
 Eladio Acosta Arteaga (1916–2012), kolumbianischer Ordensgeistlicher und Erzbischof von Santa Fe de Antioquía
 Fausto Evelio Hernández Arteaga († 2012), honduranischer Journalist
 Fernando de Arteaga y Pereira (1851–1934), spanischer Dichter, Romanist und Hispanist
 Gabriel Arteaga (* 1976), kubanischer Judoka
 Genaro Alamilla Arteaga (1914–2004), mexikanischer Geistlicher und Bischof von Papantla
 Gerardo Arteaga (* 1998), mexikanischer Fußballspieler
 Honorio Arteaga (* ??), mexikanischer Fußballspieler
 Ignacio de Arteaga y Bazán (1731–1783), spanischer Marineoffizier und Entdecker 
 José Fernández Arteaga (1933–2021), mexikanischer Geistlicher, Erzbischof von Chihuahua
 Juan José de Arteaga, uruguayischer Politiker 
 Juan José Arteaga, uruguayischer Diplomat
 Manuel Arteaga (1879–1963), kubanischer Geistlicher, Erzbischof von Havanna und Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Mario Arteaga (* 1970), mexikanischer Fußballspieler
 Nahúm Palacios Arteaga († 2010), honduranischer Journalist
 Rafael Martínez Arteaga (* 1940), kolumbianischer Sänger, Komponist und Dichter
 Rosalía Arteaga (* 1956), ecuadorianische Anwältin, Schriftstellerin und Politikerin
 Valentín Arteaga y Sánchez-Guijaldo, (* 1936), Generalsuperior der Theatiner

Arteaga ist der Name folgender Gemeinden:

Arteaga ist der Name folgender Orte:

 Arteaga (Coahuila), Ort in Mexiko
 Arteaga (Michoacán), Ort in Mexiko